Яниково () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Иновроцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 13 670 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Броневице
 Добешевице
 Глогувец
 Гуры
 Колодзеево
 Колуда-Мала
 Колуда-Велька
 Людзиско
 Селец
 Трлёнг

Соседние гмины 
 Гмина Домброва
 Гмина Иновроцлав
 Гмина Могильно
 Гмина Пакость
 Гмина Стшельно

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Куявско-Поморского воеводства